Михаи́л Васи́льевич Уржу́мцев (1944—1999) — советский и российский актёр театра и кино, заслуженный артист Российской Федерации (1998).

Биография

Начало пути 
Михаил Уржумцев родился в Ленинграде 16 мая 1944 г. в актёрской семье: его бабушка Мария Филиппова-Зарецкая и дедушка Аркадий Кастальский-Арбелов — артисты 2-й студии МХАТа, мать актриса петербургского театра им. А. Пушкина. С самого детства Михаил оказался причастен к актёрскому искусству — этому способствовало семейное окружение. В 12 лет ещё мальчика Мишу Г. Казанский пригласил сниматься в своего «Старика Хоттабыча», но пробы он не прошёл. Зато буквально сразу же был взят на маленькую роль в фильм Исаака Менакера «Девочка и крокодил» — так состоялся дебют Уржумцева.

В 1963 году Михаил Уржумцев поступил в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии (курс З. Я. Корогодского). ЛГИТМиК окончил в 1967-м. В том же году на студии «Ленфильм» Уржумцева заметил Геннадий Полока, тут же предложив роль в «Интервенции». Эта работа положила начало дружбе режиссёра и артиста.

Театр 

С 1968 года Михаил Уржумцев — артист Мурманского Театра Северного Флота. За 2 года в этом театре сыграл множество ролей: ярких и разнообразных. В 1971-м артист вернулся в родной город и поступил в труппу Театра им. Ленинского комсомола (ныне — театр «Балтийский дом»), где работал до последних дней жизни.

Самые заметные роли в спектаклях Театра им. Ленинского Комсомола 
 «Процесс» — Сенатор Беркетт
 «Овод» — Карди
 «Дракон» — Бургомистр
 «Ревизор» — Добчинский
 «Как вам это понравится» — Фредерик
 «Чума на оба ваши дома» — Герцог
 «Василиса Прекрасная» — Кащей

Кино 
В 80-е и начале 90-х Уржумцев снялся в нескольких фильмах. Его приглашали Владимир Мотыль, Владимир Шредель, Николай Досталь. Третья встреча с Геннадием Полокой в кино оказалась самой важной. В 1993 году Полока пригласил Михаила Васильевича на центральную роль Герца в свой фильм Возвращение «Броненосца».

1998—1999 
В июле 1998 года Уржумцев получил звание «Заслуженный артист России». Совсем незадолго до этого, в июне, на генеральном прогоне спектакля «Скупой рыцарь» он неудачно упал, сломав ребро. В ноябре у него был обнаружен рак почки, но артист продолжал выходить на сцену до января 1999 года, когда в последний раз сыграл Добчинского в «Ревизоре».

21 января 1999 года Михаил Васильевич Уржумцев скончался от инсульта. Артист похоронен на кладбище Памяти жертв 9 января в Санкт-Петербурге.

Семья 
Жена — Зоя Шуранова. В браке — дочь Мария и трое сыновей.

Фильмография 
  — Девочка и крокодил — мальчик, читающий «Мюнхгаузена»
  — Интервенция — французский солдат
  — Принц и нищий — эпизод
  — Невероятное пари, или Истинное происшествие, благополучно завершившееся сто лет назад — Халявкин, пьяный скрипач
  — Три процента риска
  — Жил-был Шишлов
  — А был ли Каротин? — Георгий Верман
  — Проклятие Дюран
  — Возвращение «Броненосца» —  Иоганн Францевич Герц
  — Болдинская осень

Ссылки 
  Михаил Уржумцев
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в Санкт-Петербурге
Умершие в Санкт-Петербурге
Актёры СССР
Актёры России
Заслуженные артисты Российской Федерации
Выпускники Российского государственного института сценических искусств
Актёры XX века
Похороненные на кладбище Памяти жертв 9-го января
Персоналии:Драматический театр Северного флота
Умершие от инсульта